Mszana – rzeka
 Mszana – wzniesienie na Pogórzu Kaczawskim
 Mszana – wieś w Polsce w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Dukla 
 Mszana – wieś w Polsce w woj. śląskim, w pow. wodzisławskim, w gminie Mszana 
 Mszana – wieś na Ukrainie, w obw. lwowskim, w rej. gródeckim
 Mszana – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, rejonie zborowskim
Zobacz też: Mszana Dolna, Mszana Górna, Mszanka, Mszana (gmina)